Ordine Maronita Mariamita – istituto di vita consacrata della Chiesa maronita
 Organizzazione meteorologica mondiale
 Osteopathic manipulative medicine – Medicina Osteopatica Manipolativa